Number Ones — ряд музыкальных альбомов различных исполнителей.
#1's — альбом группы «Destiny's Child».
#1's — альбом Мэрайи Кэри
#1's — видеоальбом Мэрайи Кэри
Number Ones — альбом группы «ABBA»
Number Ones — альбом группы «Bee Gees»
Number Ones — альбом Майкла Джексона
Number Ones — альбом Джанет Джексон
Number Ones — видеоальбом Майкла Джексона